Тодор Николов може да се отнася за:
 Тодор Николов (? – 1897), български опълченец
 Тодор Николов (1923 – 2002), български учен – медик, биолог и химик
 Тодор Николов (1931 - 2021), български учен, геолог и палеонтолог
 Тодор Николов (1945 – 2000), български футболист
 Тодор Николов (1976), български актьор